La temporada 2023-24 de la Regional Preferente de Aragón de fútbol será la 56ª edición de dicho campeonato. Previsiblemente comenzará en septiembre de 2023 y finalizará en junio de 2024.

Sistema de competición

Equipos participantes

Ascensos y descensos

Composición de grupos

Liga

Grupo I

Clasificación

Evolución de la clasificación

Resultados

Grupo II

Clasificación

Evolución de la clasificación

Resultados

Véase también 
Real Federación Aragonesa de Fútbol

Referencias

Enlaces externos 
Página web de la Real Federación Aragonesa de Fútbol